Nok sau NOK se poate referi la:

 Canalul Kiel (Nord-Ostsee-Kanal)
 Coroana norvegiană, NOK este codul ISO 4217 pentru moneda norvegiană
 Indicativul de stoc NYSE din Finlanda pentru compania Nokia
 Acronim pentru compania de electricitate elvețiană Nordostschweizerische Kraftwerke.
 Cultura Nok, civilizația antică din Nigeria
 Nok, un sat și un sit arheologic în Nigeria
 Nok hochei, jocul
 Nok Kundi, oraș în Pakistanul de vest
 Nok Air, o linie aeriană low-cost din Thailanda